Tímea Babos e Melanie South erano le detentrici del titolo, ma Babos quest'anno non ha partecipatp. South ha fatto coppia con Bojana Bobusic, ma ha perso nei quarti di finale contro Alison Bai e Emelyn Starr.

Il doppio femminile  del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stephanie Bengson e Tyra Calderwood che hanno battuto in finale Samantha Murray e Storm Sanders 2–6, 6–1, [10–5].

Teste di serie 

 Isabella Holland /  Sally Peers (semifinali)
 Bojana Bobusic /  Melanie South (quarti di finale)

 Stephanie Bengson /  Tyra Calderwood (campionesse) 
 Samantha Murray /  Storm Sanders (finale)

Tabellone

Note 
 

William Loud Bendigo International 2011